Mutscheller ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Mutscheller (1930–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sigrid Mutscheller (Sigrid Lang; * 1976), deutsche Wintertriathletin